Naameh ist der Familienname folgender Personen:
 Philip Naameh (* 1948), ghanaischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Na'ameh, Ort im Libanon